Buchen (Baden-Württemberg), plaats in Duitsland
 Büchen, plaats in Duitsland